

Abschlusstabelle der Äthiopische Premier Liga 

||Meister (a.k.a. Kedus Giorgis)
||
||(a.k.a. Awassa Kenema)
||(a.k.a. Bankoch)
||(a.k.a. Mekelakeya)
||(a.k.a. Ethiopian Bunna)
||(a.k.a. Muger Cemento)
||(a.k.a. Harar Bira)
||(a.k.a. Metehara Seqwar)
||(a.k.a. Wonji Seqwar)
||(a.k.a. Guna Nigd)
||(a.k.a. Mebrat Hail)
||(a.k.a. Adama Kenema)
||(a.k.a. Arba Minch Cherka Cherk)
|}

 Top Torjäger: Medhne Tadesse (Trans) 19 Tore
 Spieler des Jahres: Degu Debebe (St. George)
 Trainer des Jahres: Micho (St. George)
 Fair Play-Gewinner: Guna Trading

Aufsteiger: Nyala und Air Force

Anmerkung: Agricultural Marketing und Mechare scheiterten in der Relegation. Die Liga wurde für die Saison 2005/06 auf 16 Mannschaften erweitert, Arba Minch Textile zog aber trotz Relegation aus finanziellen Gründen zurück.

Pokal 2004/05 

Anmerkung: 43 Teilnehmer: 14 aus der Premier League, 18 aus der National League und 11 regionale Clubs

 Halbfinale

|}

 Finale

|}

Super Cup 2005 

Spiele am 6. und 9. Oktober, beide Spiele in Addis Abeba

|}

2004 05
Fußballsaison 2004/05